Bundesliga – najwyższa klasa rozgrywkowa w żeńskim rugby union w Niemczech. Rozgrywki organizowane są od roku 1988.

Zwycięzcy 
Źródło

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona związku 

Rugby union w Niemczech
Rozgrywki w rugby union
Rugby union kobiet